Erasmi ist der Familienname folgender Personen:

 Charlotte Erasmi (1827–1893), deutsche Fabrikantin
 Christoph Anton Erasmi (1711–1750), deutscher evangelisch-lutherischer Geistlicher

Erasmi ist Name von
 Erasmi & Carstens